Это — список самых ярких звёзд в созвездии Пегас. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Пегас (созвездие)
Пегас